Die folgenden Orte tragen den Namen Vila Verde:

in Portugal:
 Vila Verde, Stadt im Distrikt Braga
 Vila Verde (Alijó), Gemeinde im Kreis Alijó
 Vila Verde (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Felgueiras
 Vila Verde (Figueira da Foz), Gemeinde im Kreis Figueira da Foz
 Vila Verde (Mirandela), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Mirandela
 portugiesische Gemeinde im Kreis Vinhais, siehe Vila Verde (Vinhais)
 portugiesische Gemeinde im Kreis Chaves, siehe Vila Verde de Raia
 portugiesische Gemeinde im Kreis Serpa, siehe Vila Verde de Ficalho
 portugiesische Gemeinde im Kreis Alenquer, siehe Vila Verde dos Francos

in Osttimor:
 Vila Verde (Dili), Suco in Dili
 Vila Verde (Stadtteil), Stadtteil in Dili